Serge Duigou, né en  à Pont-l'Abbé (France), est un historien et un conférencier qui a pour centres d'intérêt et de travail l'histoire de la Bretagne et la défense et la valorisation de son patrimoine.

Après avoir vécu à Montréal au Canada de 1956 à 1960, il a fait des études de langues et de lettres. Ses recherches sont vulgarisées sous la forme de nombreux ouvrages, d'articles, de conférences (notamment au sein des Sociétés historiques et des Universités du Temps Libre de Bretagne) et d'accompagnement guidé pour les groupes. Ses nombreux champs de recherche concernent l'histoire maritime et urbaine de la Bretagne, la Cornouaille, le pays Bigouden, les révoltes populaires sous Louis XIV, le patrimoine architectural breton ou encore les phénomènes migratoires entre Bretagne et reste du monde.

Il anime, en tant que rédacteur en chef adjoint, de 1983 à 2000, avec Jakez Cornou (directeur et rédacteur en chef), la revue d'études illustrée Cap Caval. Il fait partie de la nouvelle équipe lorsque la revue renaît en 2011 après dix années de silence, et reprend le poste qu'il occupait.

Il signe régulièrement des articles sur l'histoire de la Bretagne dans la revue Bretagne Magazine.

Publications

Bretagne 
Du reuz à Lestrémeur, Editions Pierre-Jean Oswald, 1976.
Guide de Bretagne, collaboration, Editions Ouest-France, 1976.
La Bretagne ayant dansé tout l'été, Le Signor, 1979.
Bretagnes, les chevaux d'espoir, contribution, Autrement, 1979.
La Terre des prêtres, Yves Le Febvre, introduction, Le Signor, 1980.
Bretagne, mode d'emploi, Autrement, direction, 1981.
Le pays de l'Odet, Editions Ouest-France, 1981.
Images du Finistère, Editions Jos, 1984. 
Quand bringuebalait le train youtar (ligne Douarnenez-Audierne), Editions Ressac, 1984
Marie de Kerstrat, l'aristocrate du cinématographe, Editions Ressac, 1987, avec Germain Lacasse. 
L'Australie oubliée de Saint-Allouarn, Editions Ressac, 1989.
Images du Morbihan, Editions Jos, 1990.
Finistère sud, contribution, Guides Gallimard, 1992.
Baie du Mont Saint-Michel, contribution, Guides Gallimard, 1994.
Les Bretons au-delà des mers, contribution, Editions Nouvelles du Finistère, 1996 .
Images du Cap-Sizun et du Pays bigouden, Editions Jos, 1998.
Les Robinsons des Glénan, Editions Ressac, 1998.
La Bretagne entre Armor et Argoat, contribution, Sélection du Reader's digest, 1999.
Voyage en Bretagne, Editions Jos, 2000.
 Dictionnaire du patrimoine breton, contribution, Apogée, 2001.
Marie de Kerstrat, Editions Ouest-France, 2002, avec Germain Lacasse. 
Nos ancêtres auvergnats, l'immigration auvergnate en Bretagne, Editions Ressac, 2004.
Le Cap Sizun : au pays de la pointe du Raz et de l'île de Sein, Palantines, 2005, avec Jean-Michel Le Boulanger, Pierre-Jean Berrou, Pierre Portais et Annick Fleitour.
Quimper, Palantines, 2006, avec Jean-Michel Le Boulanger, Jean-Paul Le Bihan, André Cariou, Hélène Henry, Jean-Christophe Cassard et Annick Fleitour,
Châteaux de Bretagne, Editions Jos, 2006.
Dictionnaire d'histoire de Bretagne, contribution, Skol Vreizh, 2008. 
 Manoirs et Châteaux du Finistère, Palantines, 2008.
Quimper-Cornouaille : années 1920-1930, contribution, Palantines, 2010.
 L'Odet, plus belle rivière de France, Palantines, 2010.
Entreprendre en Cornouaille, tome 2, contribution, Palantines, 2011.
Balade en Finistère, Editions Jos, 2013.
 La Cornouaille dans tous ses états, Palantines, 2013, avec Jean Failler.
 Phares de Bretagne, Editions Jos,  2021.
Plogoff, une lutte au bout du monde, contribution, Locus Solus, 2021.

Pays bigouden 
Les chapelles du Pays bigouden, Editions Ouest-France, 1976.
Les Pêcheurs de l'an II : l'Île-Tudy sous la Révolution, Editions Ressac, 1982.
L'Île-Tudy, Editions Ressac, 1983.
Quand nous prenions le train birinik (ligne Pont-l'Abbé-Saint-Guénolé), Editions Ressac, 1983.
Quand les Bigoudens sillonnaient les mers, Editions Ressac, 1983.
 La Vie quotidienne à Pont-l'Abbé au début du siècle, Editions Ressac, 1983.
Quand s'essoufflait le train carottes (ligne Pont-l'Abbé-Audierne), Editions Ressac, 1984.
Loctudy, Editions Ressac, 1984.
Sainte-Marine, Editions Ressac, 1984.
Les Premiers touristes chez les Bigoudens, Editions Ressac, 1985.
Quand les Bigoudens étaient pilleurs d'épaves, Editions Ressac, 1985.
Les pardons bigoudens, Editions Ressac, 1986.
Un train pour les Bigoudens (la ligne Quimper-Pont-l'Abbé), Editions Ressac, 1986.
La fête chez les Bigoudens, Editions Ressac, 1987.
Lambour en Pont-l'Abbé, Editions Ressac, 1987.
 Châteaux et Manoirs du pays Bigouden, Editions Ressac, 1988.
Guide du pays Bigouden insolite, Editions Ressac, 1988.
Les Malheurs des pêcheurs bigoudens sous la Révolution, Editions Ressac, 1989.
La Révolte des Bonnets rouges en Pays bigouden, Editions Ressac, 1989.
Demeures anciennes du Pays bigouden, Editions Ressac, 1990.
Les Bigoudens (et surtout les Bigoudènes), Editions Ressac, 1990.
Loctudy à la Belle Époque, Editions Ressac, 1991.
Pont-l'Abbé et les Pont-l'Abbistes, Editions Ressac, 1991.
À la recherche du Pays bigouden disparu, Editions Ressac, 1992.
Secrète rivière de Pont-l'Abbé, Editions Ressac, 1994.
Les mystères de Penmarc'h, Editions Ressac, 1994.
Manoirs bigoudens, Editions Ressac, 1995.
Lesconil, Editions Ressac, 1996.
Le Dourdy en Loctudy, Editions Ressac, 1996.
Les coiffes de la révolte, Editions Ressac, 1997.
L'Île-Tudy, l'âge d'or des capitaines, Editions Ressac, 2000.
Penmarc'h, Editions Le Télégramme, 2002.
Histoire du Pays bigouden, Palantines, 2002, avec Jean-Michel Le Boulanger, Pierre-Jean Berrou et Annick Fleitour,
La Révolte des pêcheurs bigoudens sous Louis XIV, Editions Ressac, 2006.
La Rivière sans nom, Editions Les îles du désert, 2008, avec Jacques Godin et Olivier Garros.
Pont-l'Abbé, au cœur du Pays bigouden, Palantines, 2009, avec Annick Fleitour.
Chez les Bigoudens - Des étrangers en Pays bigouden, Editions Ressac, 2012.
Le train Birinik (ligne Pont-l'Abbé-Saint-Guénolé), réédition augmentée, Editions Ressac, 2016.
 La Tréminou, Fête des Bigoudens, Editions Ressac, 2018.
 La Barbinasse, L'Ile-Tudy renoue avec son passé maritime, Association La Barbinasse, 2022, avec José Le Bescond et Alain-Gabriel Monot.

Liens externes 
 

Écrivain breton
Historien de la Bretagne
Pays Bigouden
Naissance en août 1948
Élève de l'ensemble scolaire Saint-Gabriel
Naissance à Pont-l'Abbé